Esistono più comuni francesi con questo nome

Brassac – Ariège
Brassac – Tarn
Brassac – Tarn e Garonna